Walshville Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Walshville Township (Illinois)
 Walshville Township (North Dakota)